Krauch ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krauch senior (1853–1934), deutscher Chemiker
 Carl Krauch (1887–1968), deutscher Chemiker und Großindustrieller und verurteilter Kriegsverbrecher
 Carl Heinrich Krauch (1931–2004), deutscher Chemiker und Großindustrieller
 Helmut Krauch (1927–2010), deutscher Systemanalytiker und Konzeptkünstler